ABM steht für:
 ABM Industries, US-amerikanisches Facilitymanagement-Unternehmen
 Advanced Bit Manipulation, Befehlssatzerweiterung für Mikroprozessoren von AMD, siehe Bit Manipulation Instruction Sets #ABM
 Akute bakterielle Meningitis, Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute
 Anti-Ballistic Missiles, bodengestützte Abwehrraketen, siehe Raketenabwehr
 ABM-Vertrag von 1972 zwischen der UdSSR und den USA
 Account Based Marketing, strategische Form des B2B-Marketing 
 Aceto balsamico di Modena IGP, italienischer Balsamessig aus Modena
 Agaricus Blazei Murill, ein Speisepilz, siehe Brasilianischer Mandel-Egerling
 Agentenbasierte Modellierung
 Air-Burst-Munition, eine Zerlegemunition
 Aktionsbündnis Mittelhessen, ehemalige Neonazigruppe
 Amtsbrandmeister, Verwaltungsdienstgrad bei der Freiwilligen Feuerwehr, siehe Amtswehrführung
 Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in Deutschland
 Au Bon Marché, ehemalige Schweizer Warenhauskette
 Automated Banking Machine, in Kanada gebräuchliche Bezeichnung für einen Geldautomaten
 Amber Airways, britische Fluggesellschaft (ICAO-Code) 
 Northern Peninsula Airport (IATA-Code), Flughafen in Bamaga, Cape York Peninsula, Queensland, Australien

abm steht für:
 abm – arbeitsgemeinschaft behinderung und medien, deutscher Behindertenverein
 Abanyom (ISO-639-3-Code), ekoide Sprache der Abanyom in der Region Cross River State in Nigeria

Abkürzung